Анкирский собор — наименование ряда церковных поместных соборов, проводимых христианской церковью в Анкире. Наиболее известны из них:
 Анкирский собор (314)
 Анкирский собор (358)